Con il termine stazione di Palazzolo si possono indicare brevemente le seguenti stazioni ferroviarie:
 la stazione di Palazzolo dello Stella sulla ferrovia Venezia-Trieste;
 la stazione di Palazzolo Milanese sulla ferrovia Milano-Asso;
 la stazione di Palazzolo sull'Oglio sulla ferrovia Lecco-Brescia;
 la stazione di Palazzolo Vercellese sulla ferrovia Chivasso-Alessandria.